Bullet Train puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Bullet Train, canción de la banda británica de heavy metal Judas Priest de 1997.
 Bullet Train (2022), película dirigida por David Leitch.